Сара Роблес (,  1 серпня 1988, Сан-Дієго, Каліфорнія, США) — американська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпіських ігор 2016 та Олімпіських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Важкоатлетки США
бронзові олімпійські медалісти США
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Уродженці Сан-Дієго
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Панамериканські чемпіони з важкої атлетики
Чемпіони Панамериканських ігор з важкої атлетики